Tahdhīb al-achlāq steht für folgende Werke:

 Tahdhīb al-achlāq (Yahya ibn Adi)
 Tahdhīb al-achlāq von Ibn Miskawaih, siehe Miskawaih #Werke